Óbidos se poate referi la:

Óbidos, oraș în statul Pará, Brazilia.
Óbidos, oraș situat în districtul Leiria din Portugalia.
Comuna Óbidos, din districtul Leiria din Portugalia.